Cordylophora är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av George James Allman 1844. Enligt Catalogue of Life ingår Cordylophora i familjen Oceanidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Clavidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Cordylophora